Parque Manoteras Vélez Rubio - park in Madrid
 Manoteras (metrostation) - metrostation in Madrid, nabij bovenstaand park
 Las Manoteras - nederzetting in Santiago de Calatrava, Spanje
 Barranco de Manoteras - watergang in Spanje, nabij Madrid